Compagnie Internationale pour l'Informatique, empresa d'informàtica antecessora del Groupe Bull de França
 Comissió Internacional d'Il·luminació, autoritat internacional en llum, il·luminació, color, i espai de colors
 Chaîne d'Information Internationale, nom inicial de la cadena de televisió France 24 de França
 Centro Intelligence Interforze, servei d'intel·ligència militar d'Itàlia
 Confederation of Indian Industry, associació d'empreses de l'Índia
 Índex Internacional de Colorants (del seu nom en anglès Colour Index International), base de dades de substàncies colorants
 CII també és el numeral romà del nombre cent dos